Osoby o tym nazwisku:
 Claire Rafferty – brytyjska piłkarka
 Gerry Rafferty – szkocki piosenkarz i kompozytor
 Sarah Rafferty – amerykańska aktorka